Le Championnat de Belgique de football D4 1959-1960 est la huitième édition du championnat de Promotion belge en tant que  national.

Le champion de chacune des quatre séries est promu en Division 3, tandis que les trois derniers de chaque séries sont relégués en Première provinciale.

Un an après l’UBS Auvelais, la Province de Namur fête un  consécutif en Promotion avec la montée de l’Entente Sportive Jamboise (qui devient le  Namurois à atteindre le  national). Enlever deux titres de suite reste un fait unique dans les annales de cette Province qui va patienter 14 saisons avant de célébrer un nouveau sacre en nationale. À noter que la Province de Namur est particulièrement à la fête, en cette saison 1959-1960, puisque l'UR Namur est championne en Division 3 !

Wezel Sport retrouve la D3 huit ans après l’avoir quittée. L’attente aura été de dix ans pour le SK Roulers titré dans une autre série. Par contre pour le Tubantia le purgatoire n’a duré que deux saisons. Au contraire des trois autres champions, les Anversois doivent lutter jusqu’à la dernière journée face à la pression de l’ambitieux Sottegem.

Deux formations reléguées de Division 3 subissent une seconde relégation consécutive et basculent directement en Provinciales: le RC Lokeren et le SCUP Jette.

Pour les Limbourgeois de l’Esperanza Neerpelt, la relégation marque la fin d’une présence de huit saisons consécutives en séries nationales. Les sympathisants du matricule 2529 vont devoir patienter 48 ans pour revoir leurs favoris en nationale !

Après avoir obtenu le rang de « vice champion », trois fois en cinq saisons (1955, 1957 et 1958), Helzold doit descendre après avoir été coiffé par Vilvorde lors de l'ultime journée. Le Limbourg n'est pas à la fête puisque trois cercles de cette province sont relégués: Helzold, Neerpelt et Winterslag.

Changements d'appellation

Déménagement 
À la fin de la saison précédente, le Royal Crossing FC Ganshoren, champion de la « Série A » et promu en Division 3, quitte la commune de Ganshoren pour celle de Molenbeek et s'y installe au « stade du Sippelberg ». Le club porteur du « matricule 55 » change son appellation et devient le R. Crossing FC Molenbeek.

Fusion 
Promu en Promotion à la fin de la saison précédente, le R. SC Athusien n'est pas un nouveau venu. Porteur du « matricule 254 », ce club a déjà évolué pendant 14 saisons en séries nationales (9 au  et 5 au ), sous l'appellation de FC Jeunesse Sportive Athusienne. En 1958, après sa dernière relégation de Promotion, il fusionne avec son voisin du CS St-Louis Athus (matricule 701).

Participants 1959-1960 
64 clubs prennent part à cette compétition, soit le même nombre que lors de l'édition précédente.

Les clubs dont le matricule est renseigné en gras existent encore lors de la saison 2012-2013.

Série A

Localisations Série A

Série B

Localisations Série B 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Liège:R. FC BressouxR. Ans FC+AS Herstalienne SRR. FC Queue-du-BoisR. FC Union Wandre
</div>

Série C 
{| class="wikitable sortable"
|+Clubs participants à la saison 1959-1960 du championnat de Promotion - Série C
|-
! scope="col" style="background-color:" | #
! scope="col" style="background-color:" | Nom
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | Ville
! scope="col" style="background-color:" class="unsortable" | Stades
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
|- style="background:;"
| 1||  ||align="center"|  282 || Lokeren ||   ||Fl. orientalde||  1959-1960 () ||  saisons || Division 3  Série B
|-
| 2||  ||align="center"|  31 || Ostende ||   ||Fl. occidentalde||  1955-1956 () ||  saisons ||  Série B
|-
| 3||   ||align="center"| 38 || Renaix || ||Fl. orientale ||   1953-1954 () ||  saisons ||  Série A
|-
| 4||  ||align="center"| 48 || Blankenberge ||  ||Fl. occidentale||  1957-1958 () ||  saisons ||  Série B
|-
| 5||   ||align="center"| 56 || Menin ||  ||Fl. occidentale || 1956-1957 () ||  saisons ||   Série B
|-
| 6||  ||align="center"|  57 || Termonde ||   ||Fl. orientale||  1956-1957 () ||  saisons ||  Série A
|-
| 7||   ||align="center"| 100 || Ypres ||  ||Fl. occidentale || 1954-1955() ||  saisons ||  Série B
|-
| 8||  ||align="center"| 134 || Roulers || {{nobr|t Motje}} ||Fl. occidentale||  1952-1953 () ||  saisons ||  Série B|-
| 9||  ||align="center"|  211 || Termonde ||   ||Fl. orientale||   1957-1958 () ||  saisons ||  Série A|-
|10||   ||align="center"|  415 || Niel ||  || Anvers||  1957-1958 () ||  saisons ||  Série A|-
|11||   ||align="center"|  1837 || Zele ||  ||Fl. orientale || 1956-1957 () ||  saisons ||  Série A|-
|12||  ||align="center"|  2558 || Lebbeke ||   ||Fl. orientale||  1958-1959 () ||  saisons ||  Série A|-
|13||   ||align="center"| 2948 || Heist ||  || Anvers||  1954-1955 () ||  saisons ||  Série A|-
|14||   ||align="center"|  3521 || Zwevegem ||  || Fl. occidentale||   1958-1959 () ||  saisons ||  Série B|- style="background:;"
|15||   ||align="center"| 508 || Mouscron ||  ||Fl. occidentale||  1959-1960 () ||  saisons || montant de P1 Fl. occidentale|- style="background:;"
|16||   ||align="center"|  2138 || Boom ||  || Anvers||   1959-1960 () ||  saisons ||montant de P1 Anvers|}

 Localisations Série C 

 Série D 

 Localisations Série D 

 Classements finaux 
 Le nom des clubs est celui employé à l'époque Promotion A 

|}

 Résultats des rencontres de la Série A 

 Résumé 

Cette série est dominée par la R. Entente Sportive Jamboise. Seul le FC La Rhodienne fait de la résistance mais doit baisser pavillon.

La lutte pour le maintien reste indécise jusqu'au bout, même si le CS Andennais est relégués peu avant la fin, de même que l'US Ethe-Belmont. Le troisième descendant est finalement l'Entente Marche qui est devancée de peu par La Forestoise et le Wallonia Namur.

Après la cinquième journée de championnat (on a en réalité joué six rencontres car la  a été reprogrammée entre la « 4 » et la « 5 »), quatre formations se sont portées en tête. L'Entente Sportive Jamboise et La Rhodienne (11) restent invaincue, devant le CS Hallois et l'Union Hutoise (9). Ruisbroek et les montants du Wallonia Namur (3) ferment la marche, derrière un trio, composé de l'US d'Ethe-Belmont, de Maurage et des promus de Marchienne avec quatre unités.

 La Rhodienne devant 
Après huit rencontres prestées, La Rhodienne (14) est en tête en restant la seule formation invaincue. Jambes (13) qui a subi un premier revers (1-0) à Avenir Lembeek et le CS Hallois (12) complète le podium, devant Huy (11) et le FC Houdnois (10). Maurage (4), Ruisbroek et Wallonia Namur (3) occupent les trois places descendantes.

Au premier tiers de la compétition Rhode-St-Genèse (18)et Jambes (17) caracolent en tête alors que le CS Hallois (15) a été accroché (1-1) au CS Andennais, lequel ne parvient à gagner un match à domicile. L'Union Hutoise (13) accuse déjà cinq points de retard sur le leader. La Forestoise qui descend de Division 3 est à la peine en bas de classement avec 7 points comme Maurage, alors que Wallonia Namur (5) et Ruisbroek (3) ne progressent pas.

La  voit les deux meneurs poursuivre leur cavalier seul tandis que Halle (15) est battu (2-1) par Maurage qui quitte la zone rouge. Par contre La Forestoise (7) s'y enfonce après une défaite (4-1) au Wallonia Namur (7). Andenne (8) battu de peu (2-1à à Jambes commence à s'inquiéter. Ruisbroek (3) est en totale perdition avec 9 défaites de suite.

Une semaine plus tard, les deux meneurs se neutralisent (1-1). Halle (17) n'en profite pas, au contraire il s'incline (3-0) à Houdeng. Andenne (8) se retrouve relégable après un nouveau revers à domicile (1-2 » ») contre le Wallonia (10). Ruisbroek (5) met fin à sa série de défaites (10) en gagnant (1-4) à Marche-en-Famenne.

Le , La Rhodienne (23) concède sa première défaite (3-0) à Marchienne (18) qui se hisse au . L'Entente Sportive Jamboise (24) repasse devant. La semaine suivante, Jambes (26) creuse l'écart quand La Rhodienne (23) s'incline (2-1) cette fois au FC Houdinois (16).

 Jambes champion d'automne 
La  n'est que partiellement jouée (5 matchs). La Rhodienne (25) joue et gagne (2-0) contre La Forestoise (9) alors que Jambes est au repos. La « journée 16 » du 27 décembre clôture l'année civile. L'Entente Sportive Jamboise (28), La Rhodienne (27) et la Marchiennoise des Sports (21) occupent le podium. Les n°2 et 3 ont joué une rencontre de plus que le leader. Ruisbroek (13) a aligné 5 victoires pour quitter la zone rouge, La Forestoise et Ethe-Belmont (11) sont relégables en compagnie d'Andenne (9) qui a un match de moins.

Le 10 janvier 1960, Marchienne (24) accroche (1-1) le leader jambois (31), mais La Rhodienne (30) ne fait pas mieux qu'un nul vierge contre le Wallonia Namur. La semaine suivante, alors que la rencontre de La Rhodienne est remise, Jambes (33) réussit le carton de l'année (11-1) contre Ruisbroek. Dans les mêmes temps, les  et  classés sont défaits: Marchienne-au-Pont (24) au Wallonia (3-0) et l'Union Hutoise (22) à Ecaussinnes (5-0).

Fin janvier, avec un match de moins, Jambes (37) a augmenté son avantage d'une unité sur La Rhodienne (33), contrainte au partage (1-1) à l'Entente Marche. Marchienne (28) qui a aussi joué une rencontre de plus pointe à 9 unités. La « zone rouge » se situe à ce moment à 16 points: Maurage (16), précède Ethe (14) et Andenne (11) avec deux rencontres de moins. Ruisbroek La Forestoise et le Wallonia Namur (17) restent menacés, tout comme Marche-en-Famenne (18).

Deux rencontres d'alignement sont disputées le . Marche (20) garde ses distances avec les menacés en battant (2-1) Ethe (14). L'autre résultat n'est pas anodin. Andenne (13) s'impose (4-2) contre La Rhodienne (33). Non seulement les « Oursons » conservent l'espoir de s'en sortir mais ils donnent un sérieux coup de pouce à Jambes. La Rhodienne accuse le coup car après son revers en bord de Meuse, elle est de nouveau battu (2-1à au CS Hallois. Le partage que Jambes concède ensuite (2-2) à La Forestoise (19) lui laisse cinq points d'avance. Battu (2-3) par Maurage (20) qui aligne un troisième succès, Andenne (13) voit sa situation empirer sérieusement. Le premier sauvé étant à ce moment nanti de 19 points.

Le 28 février sont jouées les trois rencontres remises lors de la . Cela remet toutes les formations à égalité de parties disputées, à 6 parties de la fin. Jambes (41) partage (0-0) à Houdeng mais compte 6 points de mieux que La Rhodienne (35) et neuf par rapport à Marchienne (32). En bas de grille, La Forestoise et le Wallonia Namur (19-7v) sont situation de « test-match » pour désigner un descendant alors qu'Ethe-Belmont (14) et Andenne (13) sont très proches d'un renvoi en « P1 ».

 L'Entente Sportive Jamboise aisément titrée 
Une semaine après le réalignement des rencontres, La Rhodienne (35) baisse pavillon à Ruisbroek (2-1). Avec encore 10 points à distribuer, Jambes, vainqueur (3-1) de Marche,  en compte « 8 » d'avance. Le CS Andennais (13) est le premier relégué, dès la  (26 matches vu la ) puisqu'il compte 8 points et 5 victoires de retard sur les « premiers sauvés (Marche et La Forestoise) à quatre match de la fin.

La R. Entente Sportive Jamboise (47) fête le son titre avec une victoire (0-2) à Ecaussinnes alors qu'il reste trois rencontres à disputer. Dans la lutte pour le maintien, Marche-en-Famenne (23) atomise (7-0) le relégué Andenne pendant que La Forestoise (21),le Wallonia Namur (20) et Ethe-Belmont (15) sont battus.

 Suspense jusqu'au bout pour désigner le  relégué 
A deux journées de la fin, Marche (23-9v), battu (2-0) à Halle reste en lutte pour son maintien avec La Forestoise (23-9v) victorieuse (1-3à à Andenne et le Wallonia Namur (22-8v) qui a arraché la victoire (1-0) contre Huy. Ethe-Belmont (15) est relégué.

A l'occasion de l'avant-dernière journée, le Wallonia (24-9v) se place en position salutaire par un succsè (4-0) contre Andenne et dépasse La Forestoise (23-9v) défaite (3-0) à Marchienne et Marche (23-9v) battu (2-0) à Ruisbroek

La Forestoise (25) assure son maintien en battant Ruisbroek (2-0). En cas de défaite, le « matricule 51 » aurait pu être renvoyé à l'étage inférieur si un partage sanctionne la rencontre entre Marche et le Wallonia qui se rencontrent. Mais les Namurois (26) s'imposent (1-3) et c'est l'Entente Marche (23) qui descend. Longtemps dans le ventre mou du classement, le club famennois paie cher une fin de parcours médiocre (« 3 points sur 16 ») . Il quitte les séries nationales après une présence de trois saisons et n'y reviendra plus jusqu'à l'arrêt de ses activités en juin 2012.

L'US Ethe-Belmont revient pour une saison trois ans plus tard alors que le CS Andennais ne passe qu'un exercice en « P1 »

 Promotion B 

|}

 Résultats des rencontres de la Série B 

 Résumé 
Cette série met principalement aux prises, K. Wezel Sport FC et le K. Tongerse SV Cercle. Les « Éburons » craquent en fin de parcours, les Campinois déroulent et s'adjugent le titre avec neuf points d'avance.

La lutte pour le maintien est très disputée. Si le FC Melen-Micheroux est trop distancé, plusieurs clubs restent proches jusqu'au terme de la compétition. Finalement, c'est Queue-du-Bois et FC Winterslag doivent retourner en « P1 ».

Au terme des six premières journées (y incluse la n°30 reprogrammée entre les journées « 4 » et « 5 »), c'est l'AS Herstalienne SR (10) qui prend le meilleur départ, suivie par Vorselaar, Wandre Union et Wezel (8). Les promus de Melen-Micheroux (3) sont derniers derrière un trio composé de Bressoux, le SRU Verviers et Winterslag (4).

Après un tiers de compétition, Wezel Sport (15-7v) est passé en tête avec Tongerse SV Cercle (10-6v). Wandre (13) et Herstal (12) sont  et . La lanterne rouge est toujours pour Melen (5). Les deux autres équipes relégables à ce moment sont le SRU Verviers (6-2v) et Winterslag (9-3v).

 Wezel en tête à mi-parcours 
Au soir de la  prestée, Wezel Sport (23) est légèrement détache devant le Cercle Tongres (20). Herstal et le Patria Tongres qui effectue une belle remontée totalisent 17 points, soit un de mieux que Wandre. Ensuite la situation reste équilibrée avec les 11 autres clubs groupés sur 5 unités. Winterslag (12-6v), Verviers (12-4v) et Melen-Micheroux (10) occupent encore les trois dernières positions.

La « journée 15 » (la  avec la reprogrammation de la n°30) n'est jouée que pour moitié (4 remises).  Les parties jouées impliquent les deux meneurs. Wezel (23) est battu (2-1) à Winterslag (14) tandis Tongerse Cercle (22) s'impose nettement contre Mol Sport (6-2).

Le , Wezel Sport (27) reprend son ancien avantage en prenant nettemen le dessus (4-0) sur le « Tongerse » (24), duquel se rapproche le « Patria » (21). Si Melen-Micheroux (11) reste dernier, Winterslag (16) s'est éloigné de la « zone rouge » au contraire du « Skill Verviers » (14) dorénavant en compagnie de Mol Spot (14), derrière Herve (15).

Il n'y a que trois matchs disputés pour le compte de la « journée 19 » (la  chronologiquement). La lecture s'en trouve affectée mais par pour les deux premières places Wezel (31) et Tongerse SV (28) ayant joués 20 rencontres.

 Wezel Sport s'échappe 
À la fin janvier, Wezel (35) a accru son avance après la défaite du Cercle Tongres (30) à l'Excelsior Hasselt (1-0). Le 7 février sont programmées quatre rencontres d'alignement. Melen-Micheroux (14) ne départit pas de sa dernière place avec une défaite (0-1) contre Bressoux (20) qui s'écarte légèrement des places relégables. Herve (15) subit une  de suite  (3-0) , à Hasselt et est avant-dernier avec deux unités de retard sur Winterslag (17) auteur d'un dangereux « 1 sur 8 »

Une semaine plus tard, bien qu'accroché (1-1) à Herstal, Wezel (36) fait passer son avantage à 6 unités car Tongerse (30) battu (1-0) chez la lanterne rouge Melen-Micheroux (16) !

Le 21 février 1960, Wezel Sport (38) file vers le titre en prenant une nouvelle unité au Cercle Tongres (31), cette fois tenu en échec (1-1) à domicile par Herve (17).

Les rencontres d'alignement ont lieu de part et d'autre de la « journée 24 ». Battu (2-1) à Herve (19), Melen (16) voit ses chances maintien fortement réduites. La lutte reste cependant passionnante puisque dix clubs sont groupés sur 4 points (de 23 à 19). Très large vainqueur (1-7) à Grobbendon (21), Wezel Sport (40) est virtuellement champion car le Tongerse SV (30) est défait (3-1) au SRU Verviers (21). Avec 5 victoires de retard, le « matricule 54 » ne peut qu'espérer forcer un test-match.

En bas de grille la bagarre est épique. Excepté Melen-Micheroux (17), il reste huit formations en quatre points à cinq journées de la fin.

 Wezel Sport en D3 à quatre matchs de la fin 
Le 20 mars 1960, quatre journées avant la fin du championnat, le K. Wezel Sport FC décroche le titre avec un succès flambloyant (8-1) contre Wandre le... classé ! Cela résume bien la domination des Campinois sur cette série.

Les positions dans le bas du classement reste toujours indécises. Trois points séparent le  Hasselt (24) des deux premiers clubs « relégables », Queue-du-Bois et Winterslag (21). Melen (17) n'y croit plus guère.

La « journée n°29 », dans les faits la  disputée est symptomatique. Toutes les rencontres concernant les équipes menacées sont « des matchs de la peur ». Peur de perdre évidemment. Seul Grobbendonk (24) s'impose (4-0) contre le Patria Tongres. Hasselt (24) est battu (1-0) à Wandre alors que toutes les autres formations concernées réalisent un partage. A trois journées de la fin, la situation « pour le maintien » est la suivante:

Une semaine plus tard, les résultats plus importants sont les défaites conjuguées de Winterslag et Queue-du-Bois qui restent donc bloqués avec 22 points. Toutefois, seul Ans (27) est rassurré sur son sort car possédant 5 points de plus que les descendants. Mathématiquement, toutes les autres formations peuvent encore se maintenir ou descendre puisque groupées sur 4 points et qu'en plus elles ont toutes gagné 9 fois excepté Grobbendonk (10). Melen-Micheroux (18), battu (0-3) par Wezel Sport, est relégué en  provinciale.

Ce long suspense haletant prend fin abruptement lors de l'avant-dernière journée quand Winterslag et Queue-du-Bois FC se neutralisent (1-1) en terre liégeoise et que dans le même temps, Hasselt, Herve et le SRU Verviers empochent les deux points, respectivement contre Melen (7-1), à Wandre (0-2) et à Vorselaar (0-2).

Winterslag et son « matricule 322 » effectuent un purgatoire d'une saison en P1 puis réintègre les séries nationales pour ne plus les quitter. Melen-Micheroux retrouvera la « Promotion » dans les années 1970, par contre FC Queue-du-Bois n'y remontera jamais (au moins jusqu'en 2016).

 Promotion C 

|}

 Résultats des rencontres de la Série C 

 Résumé 
Le SK Roeselare domine la saison mais doit compter avec l'opposition du VG Oostende et du SK Lebbeke. Plus costauds et plus réguliers, les Roulariens s'imposent.

Si le « petit poucet »  de la série est Nielse SV et qu'il est relégué le premier, l'incertitude persiste jusqu'au terme du championnat quant aux deux autres descendants. Le K. Vereniging CS Yprois est renvoyé en « Provinciale » en compagnie du K. RC Lokeren qui dégringole de « D3 » en « P1 » en l'espace de deux saisons.

Après six rencontres disputées (la  ayant été reprogrammée entre les n°4 et n°5), le SK Roeselare et le VG Oostende (10), toujours invaincus sont en tête, devant le Vigor Hamme et le SK Lebbeke (8). Le Scela Zele (2) est la seule formation sans victoire. Elle est en dernière position derrière Nielse SV et le RC Lokeren (3) lequel descend de Division 3.

Deux journées plus tard, Roulers (14) est isolé devant le duo Lebbeke et Ostende (12) . Celui-ci a subi sa première défaite (1-0) au  Stade Mouscronnois, un promu. L'autre montant, le Rupel SK (11) s'est hissé au  devant Mouscron et Hamme (10). Zele (3), toujours sans succès et Lokeren (3) ferment la marche derrière le CS Yprois (4).

Après un tiers de championnat, le , Roulers (18) reste solide leader devant Lebbeke (15). Oostende (14) a disputé une rencontre de moins car son déplacement à Dendermonde a été remis. Il n'est reprogrammé que le 7 février 1960. La partie « Scela Zele-Vigor Hamme » a aussi été reportée.

La chiffre « 13 » ne porte pas chance au leader roularien qui concède sa première défaite lors de la « journée 12 », (la  en raison de la reprogrammation de la n°29). Roulers (22) s'incline (0-3) à domicile contre Lokeren (11) qui remonte à la . Le VG Oostende (18) est accroché (0-0) à Menin (14) et ne profite donc pas pleinement du revers du meneur. Scela Zele (8), Niel et Ypres (7) occupent les trois places relégables.

 Le SK Roulers s'échappe à mi-course 
Au tournant de la mi-championnat, le SK Roulers (26) qui est allé s'imposer (2-3) au VG Oostende (21) creuse l'écart. Lebbeke (21) est sur la  du podium, devant Hamme (20). Le  classé (Mouscron) est déjà distancé de 10 unités. Nielse SV et Ypres (7) sont sur les deux derniers sièges, derrière Heist Sportief (11) qui aligne cinq revers de suite.

Battu (2-1) à Lebbeke (25), Roulers (27) concède aussi un nul vierge contre Scela Zele (13). Ostende (23) défait (2-1) à Rupel, ne saisit pas l'opportunité, pas plus que Hamme (23) qui partage (2-2) avec le SC Menen.

Le leader roularien (29) efface rapidement les effets des points perdus car ses rivaux se battent entre eux. Ostende (25) domine Lebbeke(25) sur le score sans appel de « 4-0 ».

Au terme de la « journée 18 » (la  prestée), Roulers (31) campe toujours sur ses positions devant Ostende (27) qui est allé gagner (0-1) à Hamme (24), et Lebbeke (27). Le Rupel SK est remonté à la cinquième place mais compte neuf longueurs de retard (22). Niel (9) est lanterne rouge derrière Ypres (11) et Zwevegem Sport (13) qui a concédé six défaites consécutives.

La semaine suivante, il n'y a que quatre parties jouées. La lecture du classement se retrouve donc affectée par le non-alignement des rencontres. Roulers (33) et Lebbeke (27) jouent et gagnent alors que les autres équipes de tête sont au repos forcé.

Les deux semaines qui suivent cette journée tronquée permettent au SK Roeselare (37) de conforter son leadership, car Lebbeke (32) concède un partage blanc devant Dendermonde (18) et qu'Ostende (29) est surpris (2-1) à Ypres (13). LE Vigor Hamme (27) a aussi lâché une unité (2-2) contre Rupel (25).

 Roulers prend une sérieuse option 
Le  sont programmées deux matchs d'alignement, une rencontre de la « journée 22 » et deux de la... journée. Deux résultats importants sont enregistrés. D'une part Roulers (39) écarte (3-0) Lebbeke (32) et d'autre part Ostende (29) est nettement battu (4-1) à Dendermonde (20). Les Roulariens s'échappent nettement (au pire 6 points d'avance si on réaligne les matchs avec des succès des poursuivants).

L'avantage de Roulers (42) est confirmé lorsque toutes les équipes se retrouvent à nouveau alignées en termes de matchs joués le 6 mars 1960. Le VG Oostende (35-15v) est retardé de 7 points alors qu'il en reste 10 à prendre. Lebbeke (35-14v) précède Hamme (34-14v) dans la lutte pour le podium. Le Stade Mouscronnois (27) occupe le . La bagarre pour le maintien est mal embarquée pour Nielse SV (13) et le CS Yprois (15) n'est guère mieux loti. L'AS Renaisienne (17) a repris espoir en atomisant Niel (7-1) et surtout en mettant fin à une série de 9 rencontres sans victoires. Heist Sportief et Lokeren (19), lequel n'a plus gagné depuis 9 matchs, sont aussi menacés. Le Scela Zele (22) doit rester prudent.

Ostende entretient le suspense en maintenant l'écart à 7 unités lors de la « journée 25 » (la ). Hamme (36) se hisse sur le podium en battant Lebbeke (35). Zele (23) et Heist (21) (0-0, contre Lokeren (20)) empochent des points précieux alors que Ypres (17) va gagner (1-3) à Menin. Renaix (17) et Niel (13) sont aussi relégables.

 Roulers sacré 
Le K. SK Roeselare (46) décroche le titre en dominant (6-2) le Stade Mouscronnois. Ostende (39) conforte sa  en allant gagner (0-1) à Zele (23). Hamme (37) est accroché (1-1) au Nielse SV. Ce résultat est insuffisant pour les Anversois qui sont mathématiquement relégués. Lokeren (22) va s'imposer (0-3) à Rupel et dépasse Heist (21) battu à Zwevegem. Renaix contre Lebbeke et Ypres à Dendermonde (19) gagnent également et font perdurer l'incertitude à trois matchs de la fin.

La journée suivante est bénéfique pour Lokeren (24) qui s'impose (1-0) contre Zwevegem et l'AS Renaisienne (21) qui bat (2-1) le nouveau champion où la pression et la motivation sont retombées. Ypres (20) ne fait pas mieux qu'un nul vierge contre Heist (22). A deux journées du terme, sept équipes sont encore concernées par la lutte contre les deux sièges basculants:

Aucune décision lors de l'avant-dernière journée pendant laquelle, Renaix (23) bat Zele (24-12d) par 2 buts à 1 et quitte la zone rouge, où se trouvent Ypres (22-15d) vainqueur de Zwevegem (25) derrière Heist (22-13d) battu à Hamme (3-1). Lokeren (24-14d) et Dendermonde (24-12d) sont toujours concernés. Seule certitude, Zwevegem est sauvé.

L'ultime journée permet à l'AS Renaisienne (25), victorieuse (1-3) à Dendermonde et à Heist Sportief (24-14d) qui gagne (4-2) contre le SK Lebbeke, d'assurer leur sauvetage. Le K. Vereniging CS Yprois (24-15d) malgré une victoire (1-5) à Mouscron et le K. RC Lokeren (24-15d), défait (4-2) à Menin, sont renvoyés en « Promotion » en raison de leur trop grand nombre de défaites, par rapport à Heist et Dendermonde.

Nielse fait encore une courte apparition en nationale trois saisons plus tard. Ypres et son « matricule 100 » ne reste qu'une saison en « P1 », tout comme le RC Lokeren.

 Promotion D 

|}

 Résultats des rencontres de la Série D 

 Résumé 
Cette « Série D » est de loin la plus indécise. Trois formations dominent la première partie de la saison : l'Amical & Verbroedering Club Brasschaat, le Tubantia FC et le SV Sottegem. Aucune ne prend réellement l'ascendat et en fin de compétition la conjonction des résultats amène un regroupement. Hoboken SK revient dans la course.

On pense qu'un test-match va être nécessaire pour désigner le champion, mais la décision tombe lors de la dernière journée quand le K. Tubantia FC est sacré et remonte en Division 3, deux ans après l'avoir quittée.

La lutte pour le maintien reste aussi incertaine jusqu'à l'ultime journée, du moins quant à la désignation du . FC Esperanza Neerpelt et le R. SCUP Jette qui descend de « D3 » accumulent trop de retard et sont condamnés plus tôt. Vilvorde se sauve lors de la dernière journée en allant gagner à Helzold qui retourne en « P1 ».

Le Tubantia FC se porte en tête dès le début de la compétition et est seuls au commandes avec 11 points sur 12 après 6 matches. Un trio composé de Brasschaat, Hoboken et Sottegem (9) mène la chasse. En bas de grille, Esperanza Neerpelt (2) et le duo SCUP Jette, qui descend de Division 3, et Stade Louvaniste (3) occupent les places relégables.

À noter qu'entre les journées « n°4 » et la « n°5 » a été programmée une journée complète de huit matchs ; six de la  et deux de la  !

Au premier tiers du championnat, un groupe de tête s'est formé, mais aucune formation n'a encore réussi à se détacher : Braaschaat, Hoboken et Sottegem (15) devancent Geraardsbergen, Tubantia et Merchtem  (13). Le Scup Jette (5) est lanterne rouge derrière un quatuor avec 6 points.

 Brasschaat en tête à mi-parcours 
Après 15 journées (16 matchs joués), l'Amical & Verbroedering Club Brasschaat (25) est légèrement détaché devant Tubantia (21-3d) et la paire Hoboken/Sottegem (21-4d). Vient ensuite Merchtem (21-5d). Le SCUP Jette (9) est toujours dernier. Helzold et Vosselaar (10) sont les deux autres relégables.

Trois journées plus tard, le leader Brasschaat (28) doit concéder le retour du Tubantia (27) qui est venu le battre (0-1). Hoboken (26) est seul sur la  du podium, au pied duquel on retrouve Sottegem (24) puis Kontich et Merchtem (23). A ce moment, c'est Neerpelt (11) qui, avec quatre défaites de suite, a glissé au dernier rang, derrière Jette (12) et un quatuor (Ninove, Lommel, Helzold, Vosselaar) avec 14 unités.

Une semaine plus tard, toute la problématique de la série est résumée par les défaites conjuguées des trois premiers face à des équipes de bas de classement. Sottegem (26) fait la bonne opération en gagnant (6-2) contre Vilvorde.

Le  ne sont joués que des « rencontres décalées ». En plus du match « Ninove-Kontich » remis de la « journée 19 », on a des matchs avancés des journées n°23, n°29 et n°30. La situation reste équilibrée en tête. Le trio Brasschaat (33), Tubantia (31) et Sottegem (30) mènent le bal devant Hoboken et Merchtem (27). Hoboken compte une rencontre de moins. Avec sept défaites de rtang, Esperanza Neerpelt '11) se rapproche de la « P1 ». Par contre, cela reste indécis pour les deux autres places descendantes : Ninove (20), Helzold (19), Lommel (18), Vosselaar (17) et Jette (16) sont les principaux menacés.

 Tubantia passe devant 
A six rencontres de la fin, le Tubantia (33-4d) passe en tête grâce à son plus petit nombre de défaites, devant Brasschaat (33-5d) qui s'est incliné (2-1) à Louvain. Sottegem (31) est troisième.

Le 6 mars, Tubantia (37) compte deux points d'avance sur Sottegem (35-5d) qui a étrillé (6-2) Hoboken (32) alors que Brasschaat (35-6d) est défait (4-2) à Merchtem (29). En bas de classement, en plus de Neerpelt (13), cela sent le roussi pour le SCUP Jette (16). Geraardsbergen (21) avec un médiocre « 2 sur 16 » est descendu en position de relégable. Helzold (24-11d), Lommel (24-12d), Ninove (23), Vilvorde (22-12d) et Vosselaar (22-13d) restent menacés.

Coup de théâtre lors de la journée n°25 (qui amène les équipes à trois journées de la fin puisque la  (le championnat se termine par les journées numérotées de 26 à 28). Tubantia (37-5d) est battu chez la lanterne rouge Neerpelt (1-0). Un exploit qui reste inutile pour le « FC Esperanza » (15) qui est mathématiquement relégué par la victoire (3-0) de Geraarsbergen (23) devant Vilvorde (22) désormais premier descendant. Mais la défaite du leader ne profite ni à Sottegem (35-6d) battu (4-2) à Houthalen, ni à Brasschaat (35-7d) surpris (2-1) à Vosselaar (24). Ce résultat condamne aussi le SCUP Jette (16), battu (1-0) à Kontich, ) une seconde relégation consécutive. Par contre,  Hoboken (34) fait la toute belle opération avec sa victoire (6-1) devant Merchtem, une semaine avant d'accueillir...le leader.

 Regroupement à deux matchs de la fin 
Les quatre premiers du général se retrouvent groupés sur une seule unité après la . Hoboken (36-7d) gagne (2-1) contre Tubantia (37-6d), lequel est rejoint par Sottegem (37-6d) victorieux (0-3) à Neerpelt. Brasschaat (36-7d) laisse filer un point précieux (0-0) contre Lommel (26). Le Stade Louvaniste (34) est aussi revenu dans la course, même s'il  a trois points de retard. La lutte pour éviter la  descendante reste aussi ouverte avec six clubs encore mathématiquement concernés.

Sottegem et Tubantia (39-6d) s'imposent lors de l'avant-dernière journée. Brasschaat (37-7d) accroché (1-1) à Vilvorde ne peut plus espérer que forcer un test-match. Hoboken (36-8d) est éliminé de la course au titre par sa défaite (3-1) à Sottegem. Louvain (36-7d) passe en  mais est malthématiquement hors course pour le titre.

En s'imposant, Ninove (29), Lommel (28) et Geraardsbergen (27) quittent définitivement la zone rouge. Les derniers menacés sont Helzold (25-13d) , Vosselaar (25-14d) et Vilvorde (24-13d).

 Tubantia en D3, Helzold en P1 
La dernière journée est donc décisive sur deux tableaux. Le K. Tubantia FC (41) s'impose (1-0) contre Merchtem et fête le titre en apprenant le partage (1-1) concédé par Sottegem (40) à Brasschaat.

Vosselaar (27) assure son maintien en battant (3-0) Geraardsbergen, pendant que Vilvorde (26) dépasse et en envoie en « Provinciale » le FC Helzold (25) où le « matricule 49 » va s'imposer (2-4).

Helzold revient en « Promotion » trois ans plus tard et le « SCUP » patientera quatre saisons. Par contre, Neerpelt doit attendre 2008 pour retrouver les séries nationales.

 Tournoi pour désigner le « Champion de Promotion » 
Le mini-tournoi organisé pour désigner le « Champion de Promotion » se déroule en deux phases. Les quatre champions s'affrontent lors de « demi-finales aller/retour ». Selon le règlement de l'époque, ni la différence de buts, ni les buts inscrits en déplacement ne sont prépondérants. Si chaque équipe remporte une manche, un barrage est organisé. La finale est prévue en une manche avec un « replay » en cas d'égalité.

Précisons que ce mini-tournoi n'a qu'une valeur honorifique et n'influe pas sur la montée. Les quatre champions de série sont promus.

 Récapitulatif de la saison 
 Champion A: R. Entente Sportive Jamboise  en Promotion (D4)
 Champion B: K. Wezel Sport  en Promotion (D4)
 Champion C: K. SK Roeselare  en Promotion (D4)
 Champion D: K. Tubantia FC  en Promotion (D4)

 Sixième et Septième titre de Promotion pour la Province d'Anvers
 Deuxième titre de Promotion pour la Province de Flandre occidentale 
 Deuxième'' titre de Promotion pour la Province de Namur

 Admission en D3 / Relégation de D3 
Les quatre champions (Jambes, le SK Roeselare, Tubantia et Wezel Sport) sont promus en Division 3, où ils remplacent les relégués que sont Beveren/Waas, l'AEC Mons, le CS Schaerbeek et Voorwwarts Tienen.

 Relégations vers les séries provinciales 
12 clubs sont relégués vers le  désormais appelé « Première provinciale ».

 Remarques concernant certains relégués 
Parmi les clubs relégués, deux n’apparaîtront plus jamais en séries nationales.

C’est le cas de l’Entente Marche (matricule 1954) dont le parcours s’arrête à trois saisons. Faute de ressources et empêtré dans les dettes, ce club cesse ses activités en fin de saison 2011-2012. Son matricule est radié. Ses anciens sympathisants fonde directement une entité nouvellement dénommée Olympic Marche FC (matricule 9593).

De son côté, le R. FC Queue du-Bois dispute sa  et dernière saison en séries nationales (3 en D4 et 2 en D4). En 1990, il fusionne avec le Bellaire FC pour former le R. FC Queue-du-Bois-Bellaire.

 Montées depuis les séries provinciales Douze clubs sont admis en « Promotion » () depuis le  désormais appelé « Première provinciale ».

 Débuts en Promotion Deux clubs ayant déjà joué en séries nationales prennent part pour la première fois au championnat de Promotion. Avec les nouveaux venus en nationales (voir ci-après), ils portent à 135 le nombre de clubs différents ayant joué au  national.

 R. Ass. Marchiennoise des Sports ( hennuyer différent à évoluer au  national).
 K. Tongerse SV Cercle ( limbourgeois différent à évoluer au  national).

 Débuts en séries nationales Trois clubs évoluent pour la toute première fois dans les séries nationales du football belge. Ils portent à 262 le nombre de clubs différents ayant évolué en « nationale ».

 K. FC Avenir Lembeek, K. Hoger-Op Merchtem ( et  brabançons différents à évoluer au  national).
 Wallonia Association Namur ( namurois différent à évoluer au  national).

 Fusion 
En fin de saison, le K. Tubantia FC (matricule 64) - vainqueur de la « Série D » et promu en « D3 » -   fusionne avec son voisin du K. RC Borgerhout (matricule 84) pour former le K. Turbantia Borgerhout FC''' (matricule 64). C'est sous cette appellation que le club évolue en Division 3 la saison suivante.

Notes

Sources et liens externes 

Championnat de Belgique de football de quatrième division
D4
D4